Russett ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Russett (* 1935), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Cynthia Russett (1937–2013), US-amerikanische Historikerin